Jashni ist der Name folgender Personen:
 Jon Jashni, US-amerikanischer Filmproduzent
 Mitra Jashni (* 1976), iranisch-kurdische Künstlerin